Michaił Bondarienko (1901–1943)
 Michaił Bondarienko (kapitan)
 Michaił Bondarienko (major)
 Michaił Bondarienko (pułkownik)